NGC 4101 (другие обозначения — UGC 7093, MCG 4-29-25, ZWG 128.27, WAS 46, PGC 38373) — линзовидная галактика в созвездии Волос Вероники. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4101
Волосы Вероники (созвездие)